Люксембургский национальный дивиизион 2016/2017 — 103-й сезон чемпионата Люксембурга, проходивший с 6 августа 2016 года по 21 мая 2017 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Люксембурга
 Статистика лиги на soccerway.com

Чемпионат Люксембурга по футболу
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2016 году
Спорт в Люксембурге в 2017 году